Татья́на Алекса́ндровна Гинеци́нская (24 декабря 1917, Вологда — 28 сентября 2009, Санкт-Петербург) — советский и российский , . Доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии беспозвоночных Ленинградского государственного университета. Исследователь строения и жизненных циклов трематод, автор публикаций по истории биологии.

Биография 
Родилась в 1917 году в Вологде в семье Александра Григорьевича Гинецинского (1895—1962), впоследствии — известного физиолога, члена-корреспондента АМН СССР.

В предвоенные годы поступила на биологический факультет Ленинградского государственного университета, где обучалась на кафедре зоологии беспозвоночных, возглавляемой Валентином Александровичем Догелем (1882—1955). В 1942—1944 годах трудилась младшим научным сотрудником в Институте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.

На протяжении многих лет оставалась преподавателем кафедры зоологии беспозвоночных ЛГУ, занимая должность доцента, затем профессора. С 1944 года — кандидат биологических наук (тема диссертации: «Эколого-паразитологическое исследование утиных птиц дельты Волги»), с 1967 года — доктор биологических наук (тема диссертации: «Трематоды, их жизненный цикл, биология и эволюция»).

Семья
Муж — Донат Владимирович Наумов (1921—1984), заведующий Зоологическим музеем ЗИН РАН, специалист по стрекающим. Сын — Андрей Донатович Наумов (род. 1946), гидробиолог, эколог морских донных сообществ, главный научный сотрудник ББС ЗИН РАН.

Смерть
Скончалась 28 сентября 2009 года в Санкт-Петербурге в возрасте 91 года после длительной болезни.

Вклад в науку и образование
Татьяна Александровна Гинецинская занималась исследовательской деятельностью в области паразитологии, наибольший вклад внесла в изучение морфологии и жизненных циклов дигенетических сосальщиков. Участвовала в экспедициях в Кандалакшский залив Белого моря (Кандалакшский заповедник) и в дельту Волги (Астраханский заповедник). Воспитала множество учеников, руководила выполнением более чем 35 диссертаций.

Входила в состав редакционной коллегии трёх посмертных изданий учебника «Зоология беспозвоночных» Валентина Александровича Догеля, а также написала в соавторстве со своим учеником Андреем Александровичем Добровольским двухтомное учебное пособие «Частная паразитология» (1968).

Некоторые публикации

Награды и премии
 Премия имени А. О. Ковалевского (1983) — за цикл работ «Онто- и филогенез трематод»

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Профессора Санкт-Петербургского университета
Лауреаты премии имени А. О. Ковалевского